В таблице указаны результаты выступлений в Гран-при Формулы-1 Brabham начиная с сезона .

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (1962—1969) годов 

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="2"| Lotus24
! rowspan="3"| FWMV 1.5 V8
! rowspan="3"| 
!

!!!!!

|-
|rowspan="2" align="left"|  Джек Брэбем

!!!!!!!!!!!!!
|-
! BrabhamBT3
!!!!!!!!!

!

!!!!!

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=2| Lotus25
!rowspan=4| FWMV 1.5 V8
!rowspan=4| 
!

!!!

|-
|rowspan=2 align="left"|  Джек Брэбем

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|- 
!rowspan=2| BrabhamBT3BT7

!!!

|-
|align="left"| Дэн Герни

!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT7BT11
! rowspan="3"| FWMV 1.5 V8
! rowspan="3"| 
!

!!!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!!!
|-
|align="left"|  Дэн Герни

!!!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| BrabhamBT7BT11
! rowspan="5"| FWMV 1.5 V8
! rowspan="5"| 
!

!!!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!

!

!

!!!
|-
|align="left"|  Дэн Герни

!

!!!
|-
|align="left"|  Денни Халм
!

!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джанкарло Багетти
!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
!rowspan=6| 
!rowspan=3| BrabhamBT19BT20
!rowspan=3| 620 3.0 V8
!rowspan=6| 
!

!!!!!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!!!!!
|-
|rowspan="3" align="left"|  Денни Халм
!!!

!!!!!
|- 
!rowspan=3| BrabhamBT11/22
!rowspan=3| FPF 2.5 L4FPF 2.7 L4
|-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT19BT20BT24
! rowspan="3"| 740 3.0 V8
! rowspan="3"| 
!

!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!
|-
|align="left"|  Денни Халм

!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT24BT26
! rowspan="4"| 740 3.0 V8860 3.0 V8
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!

|-
|align="left"|  Йохен Риндт

|-
|align="left"|  Денни Халм
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT26A
! rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="3"| 
!

!

|-
|align="left"|  Джек Брэбем

!!!!!

!
|-
|align="left"|  Жаки Икс

!
|}

Результаты выступлений (1970—1979) годов 

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT33
! rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="3"| 
!

!!!!!!!

|-
|align="left" |  Джек Брэбем

!!!!!!!
|-
|align="left" |  Рольф Штоммелен

!!!!!!!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT33BT34
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="4"| 
!

!!!!!!!!!!!

|-
|align="left" |  Грэм Хилл

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Дейв Чарльтон

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Тим Шенкен
!

!!!!!!!!!!!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT33BT34BT37
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="4"| 
!

!!!!!!!!!

|-
|align="left" |  Грэм Хилл

!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Карлос Ройтеман 

!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Вилсон Фиттипальди
!!!

!!!!!!!!!
|-
! rowspan="6"| 
! rowspan="6"| BrabhamBT37BT42
! rowspan="6"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="6"| 
!

!!!

|-
|align="left" |  Карлос Ройтеман

!!!
|-
|align="left" |  Вилсон Фиттипальди

!!!
|-
|align="left" |  Андреа де Адамик
!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Рольф Штоммелен
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
|align="left" |  Джон Уотсон
!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!

!!!
|-
! rowspan="6"| 
! rowspan="6"| BrabhamBT42BT44
! rowspan="6"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="6"| 
!

!!!

|-
|align="left" |  Карлос Ройтеман

!!!
|-
|align="left" |  Ричард Робартс

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Рикки фон Опель
!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Карлус Пасе
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left" |  Тедди Пилетт
!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT44B
! rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="3"| 
!

!!!!!

|-
|align="left" |  Карлос Ройтеман

!!!!!
|-
|align="left" |  Карлус Пасе

!!!!!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| BrabhamBT45
! rowspan="5"| Alfa Romeo115-12 3.0 B12
! rowspan="5"| 
!

!

|-
|align="left" |  Карлос Ройтеман

!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Рольф Штоммелен
!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!!!!!!!
|-
|align="left" |  Ларри Перкинс
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
|align="left" |  Карлус Пасе

!!!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| BrabhamBT45BT45B
! rowspan="5"| Alfa Romeo115-12 3.0 B12
! rowspan="5"| 
!

|-
|align="left" |  Джон Уотсон

|-
|align="left" |  Карлус Пасе

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Ханс-Йоахим Штук
!!!!!

|-
|align="left" |  Джорджо Франча
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT45CBT46BT46BBT46C
! rowspan="4"| Alfa Romeo115-12 3.0 B12
! rowspan="4"| 
!

!

|-
|align="left" |  Ники Лауда

!
|-
|align="left" |  Джон Уотсон

!
|-
|align="left" |  Нельсон Пике
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
! rowspan="7"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT46BT48
! rowspan="3"| Alfa Romeo115-12 3.0 B121260 3.0 V12
! rowspan="7"| 
!

!!!

|-
|align="left" |  Ники Лауда

!!!!!!!
|-
|align="left" |  Нельсон Пике

!!!!!!!
|-
! rowspan="4"| BrabhamBT49
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
|-
|align="left" |  Рикардо Сунино
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left" |  Ники Лауда
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
|}

Результаты выступлений (1980—1989) годов 

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT49BT49B
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="4"| 
!

!!!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

!!!
|-
|align="left" |  Рикардо Сунино

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Эктор Ребаке
!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT49BBT49C
! rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
! rowspan="3"| 
!

!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

!
|-
|align="left" |  Эктор Ребаке

!
|-
!rowspan="5"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT49CBT49D
! rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="5"| 
!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|rowspan=2 align="left"|  Риккардо Патрезе
!

!!!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
! rowspan="2"| BrabhamBT50
! rowspan="2"| BMWM12/13 1.5 L4Т

!!!

!!!!!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

!!!

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT52BT52B
! rowspan="3"| BMWM12/13 1.5 L4Т
! rowspan="3"| 
!

!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

!
|-
|align="left" |  Риккардо Патрезе

!
|-
! rowspan="5"| 
! rowspan="5"| BrabhamBT53
! rowspan="5"| BMWM12/13 1.5 L4Т
! rowspan="5"| 
!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

|-
|align="left" |  Теодорико Фаби

!!!

!

!
|-
|align="left" |  Коррадо Фаби
!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Манфред Винкельхок
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT54
! rowspan="4"| BMWM12/13 1.5 L4Т
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left" |  Нельсон Пике

|-
|align="left" |  Франсуа Эсно

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Марк Зурер
!!!!!!!

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT54BT55
! rowspan="4"| BMWM12/13 1.5 L4Т
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left" |  Риккардо Патрезе

|-
|align="left" |  Элио де Анджелис

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Дерек Уорик
!!!!!!!!!

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT56
! rowspan="4"| BMWM12/13 1.5 L4Т
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left" |  Риккардо Патрезе

!
|-
|align="left" |  Стефано Модена
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|-
|align="left" |  Андреа де Чезарис

|-
! colspan="23"| В сезоне  года команда не участвовала в чемпионате.
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT58
! rowspan="3"| JuddCV 3.5 V8
! rowspan="3"| 
!

|-
|align="left" |  Мартин Брандл

|-
|align="left" |  Стефано Модена

|}

Результаты выступлений (1990—1992) годов 

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT58BT59
! rowspan="4"| JuddEV 3.5 V8
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left" |  Грегор Фойтек

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Дэвид Брэбем
!!!

|-
|align="left" |  Стефано Модена

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| BrabhamBT59YBT60Y
! rowspan="3"| YamahaOX99 3,5 V12
! rowspan="3"| 
!

|-
|align="left" |  Мартин Брандл

|-
|align="left" |  Марк Бланделл

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| BrabhamBT60B
! rowspan="4"| JuddGV 3.5 V10
! rowspan="4"| 
!

|-
|align="left" |  Эрик ван де Пуле

!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Джованна Амати

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left" |  Деймон Хилл
!!!!!

!!!!!!!!!
|}

Результаты выступлений команд, использовавших шасси Brabham

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль Brabham на grandprix.com
 Профиль Brabham на statsf1.com
 Профиль Brabham на formula-fan.ru
 Профиль Brabham на wildsoft.motorsport.com
 Профиль Brabham на f1-world.ru

B